Stanowiska archeologiczne w Peru są liczne i zróżnicowane. Zaliczają się do nich świątynie, twierdze, relikty wielu kultur zamieszkujących ten obszar, takich jak Moche lub Nazca. Stanowiska te są zróżnicowane pod względem istotności, od nieznacznych, po obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poniższa lista prezentuje część z nich.

Linki zewnętrzne 

 
 Stanowiska archeologiczne w Peru
 Wiadomości archeologiczne w Peru

Przypisy 

Stanowiska archeologiczne w Peru